11-я церемония вручения наград национальной кинематографической премии «Ника» за заслуги в области российского кинематографа за 1997 год прошла в 1998 году в Центральном Доме кинематографистов.

Драматической картине Павла Чухрая — «Вор» досталось 5 наград, из 10 номинаций, включая основные призы за лучший фильм, лучшую режиссуру, мужскую и женскую главные роли.

Статистика 
Фильмы, получившие несколько номинаций

Список лауреатов и номинантов

Основные категории

Специальная награда

Ссылки 
 Номинанты на премию «Ника»-1998 на официальном сайте
 Лауреаты премии «Ника»-1998 на официальном сайте
 «Ника»-1998 на сайте IMDb

Церемонии вручения кинопремии «Ника»
1998 год в Москве
Кинопремии 1998 года